Real Talk – brano musicale di R. Kelly
Real Talk – album di Fabolous
Real Talk – album di Lecrae
Real Talk – album dei Man Overboard
Real Talk Entertainment – etichetta discografica hip hop